O Torneio qualificatório masculino para o US Open ocorreu de 21 de agosto de 2007 para 24 de agosto de 2007. Dezesseis jogadores se classicaram para o Simples Masculino, que começou em 27 de agosto de 2007.

Cabeças de chave
Os jogadores cabeças de chave estão listados abaixo. Jogadores eliminados são listados com aa rodada em que foram eliminados.

Torneio

Classificatório 1

Classificatório 2

Classificatório 3

Classificatório 4

Classificatório 5

Classificatório 6

Classificatório 7

Classificatório 8

Classificatório 9

Classificatório 10

Classificatório 11

Classificatório 12

Classificatório 13

Classificatório 14

Classificatório 15

Classificatório 16

Referências
Resultados

S
US Open - Simples masculino